Grignon puede referirse a: 

 Grignon, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Grignon, comuna francesa situada en Saboya.